Revista Zin fiction, fantasy & horror este un periodic publicat de echipa formată din Lucian Cristian Oancea (Editor),
Viorel Pîrligras (Editor Coordonator), Marius Bucur, Cristina Ghidoveanu. Primul număr a apărut în 2017, pană la sfârșitul anului 2019 fiind publicate patru numere.

Mai jos sunt prezentate povestirile și articolele principale care apar în fiecare număr al revistei.

1-4

Note

Publicații science-fiction din România
Periodice românești